Glen Burnie ist der Name folgender Orte:

 Glen Burnie (Maryland)

Glen Burnie bezeichnet folgende im NRHP gelistete Objekte:

 Glen Burnie (Kentucky), ID-Nr. 79003618
 Glen Burnie (Fluvanna County, Virginia), ID-Nr. 00000893
 Glen Burnie (Winchester County, Virginia), ID-Nr. 79003305